Баграмян — вірменське прізвище.

Відомі носії 
 Мовсес Баграмян — лідер вірменського визвольного руху XVIII століття.
 Баграмян Іван Христофорович — радянський воєначальник, Маршал Радянського Союзу, Герой Радянського Союзу.

Села Вірменії 

 Баграмян (Арарат) — село у марзі (області) Арарат, Вірменія.
 Баграмян (район Армавіра) — село у районі Армавіра, марз Армавір, Вірменія.
 Баграмян (район Вагаршапата) — село у районі Вагаршапата, марз Армавір, Вірменія.

Див. також 
 Батальйон ім. Баграмяна — вірменський батальйон під час війни у Абхазії.

Вірменські прізвища